Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua umbundu
 UMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Umnak Island (Stati Uniti)